Региональные исследования — российский научный журнал, учрежденный в 2002 году географическим факультетом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Институтом географии РАН и Смоленским гуманитарным университетом. Один из ведущих российских журналов в области социально-экономической географии. 

В журнале освещаются актуальные проблемы в области теории и методологии региональных исследований, экономической, социальной, политической, рекреационной и культурной географии, региональной политики, экономики и социологии. С 2010 года выходит стабильно четыре раза в год. В период 2002—2009 годов количество выпусков варьировалось от одного до шести. Включен в Перечень ВАК и Российский индекс научного цитирования.

Главный редактор журнала: Катровский А.П., профессор, доктор географических наук. Председатель редакционного совета: Бакланов П.Я., академик РАН, доктор географических наук.

Ссылки 
 Информация о журнале на сайте географического факультета МГУ
 Информация о журнале на сайте СмолГУ
 Региональные исследования в РИНЦ

Географические журналы
Журналы ВАК Минобрнауки России